Кет (, ) — нидерландская и английская фамилия. Известные носители:

 Кет, Дик (1902—1940) — нидерландский художник, один из представителей течения магического реализма в Нидерландах.
 Кет, Роберт (?—1549) — предводитель крестьянского восстания в Средней Англии в XVI веке.

См. также 
 Бра и кет